Suzuki Motor Corporation – japońskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Samochody Suzuki
 Motocykle Suzuki
 Michio Suzuki (przedsiębiorca) (1887-1982) – założyciel przedsiębiorstwa Suzuki
 Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966) – japoński myśliciel, popularyzator zen na Zachodzie
 Shinichi Suzuki (1898 - 1998) – japoński skrzypek i pedagog, twórca metody Suzuki w edukacji muzycznej.
 Shunryū Suzuki – japoński nauczyciel zen, nauczał w USA
 David Suzuki (1936-) – kanadyjski twórca programów telewizyjnych
 Ami Suzuki (1982-) – japońska piosenkarka
 Metoda Suzuki – metoda uczenia małych dzieci gry na instrumentach muzycznych na zasadzie naśladownictwa